Bruno Tassini – arbitro di calcio italiano
 Giuseppe Tassini – storico italiano